Mount Whymper steht für:

 Mount Whymper (Edward), Berg in den Rocky Mountains, Provinz British Columbia, Kanada
 Mount Whymper (Frederick), Berg auf Vancouver Island, Provinz British Columbia, Kanada